Pushkinskaia () — nome das estações de metro em algumas cidades da ex-URSS:

Rússia 
 Estação Pushkinskaia — Metro de Moscovo, em Moscovo, Rússia.
 Estação Pushkinskaia — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo, Rússia.
 Estação Pushkinskaia — Metro de Rostov, em Rostov-do-Don, Rússia (em construção).

Ucrânia 
 Estação Pushkinskaia — Metro de Carcóvia, em Carcóvia, Ucrânia.

Bielorrússia 
 Estação Pushkinskaia — Metro de Minsk, em Minsk, Bielorrússia.

Uzbequistão 
 Estação Pushkinskaia — Metro de Tashkent, em Tashkent, Uzbequistão.

Ver também 
 Pushkinskaia (lista de avenidas, em homenagem a Pushkin)

Desambiguação